Петер Артеди (), Петрус Артеди (), Петрус Арктедиус () (1705—1735) — шведский натуралист, «отец ихтиологии»; друг и соученик Карла Линнея.

Биография 

Родился 27 февраля (10 марта по новому стилю) в 1705 году в приходе  в Онгерманланде (лен Вестерноррланд, Швеция). Изначально он носил имя Пер Арктедиус (Per Arctædius), однако позже он несколько раз его менял. Родителями Пера были викарий Улаф Арктедиус (, , 1670—1728) и его вторая жена Хелена, урождённая Сидения (, около 1680—1759). Пер был вторым ребёнком в семье и единственным сыном.

Известно о сильном интересе Артеди к флоре и фауне родных мест, который был заметен ещё во время жизни семьи в Анундшё.

В сентябре 1716 года семья переехала в местечко  в Вестерботтене (около города Умео). Пер целыми днями пропадал на берегу Ботнического залива, изучая прибрежную жизнь. В том же 1716 году Пер начал учиться в начальной школе в городе Хернёсанде в Вестерноррланде, затем там же, в Хернёсанде, он перешёл в среднюю школу, в которой учителем был его дед, Петрус Мартини Арктедиус (, около 1635—1719). Возможно, именно в память о деде Пер сменил своё имя на Петер (Петрус); когда именно это произошло, в точности неизвестно.

30 октября 1724 года Артеди был зачислен в Уппсальском университете под именем Петрус Арктелиус (). Он изучал классические языки, теологию, медицину и естествознание; он считался в университете одним из лучших студентов в области естествознания.

В 1728 году состоялась встреча Артеди с Карлом Линнеем (1707—1778) — будущим великим естествоиспытателем и врачом. Линней летом этого года перевёлся из Лундского университета в Уппсальский. Вместе они начали работу по критическому пересмотру естественноисторических классификаций, существовавших к тому моменту. Линней преимущественно занимался растениями в целом, Артеди — рыбами, земноводными амфибиями и зонтичными растениями. Уровень преподавания в обоих университетах был не слишком высок и большую часть времени студенты занимались самообразованием.

В том же 1728 году Артеди получил известие о том, что 7 августа скончался его отец. В связи с этим он вынужден был вернуться в Нордмалинг, чтобы помочь семье пережить зиму. Обратно в Уппсалу он вернулся, вероятно, в марте 1729 года.

В Уппсале в то время работал профессор медицины Ларс Руберг (1664—1742). Руберг был последователем философии киников, казался человеком странным, одевался плохо, однако был талантливым учёным и владельцем большой библиотеки. Ятрофизика (механистическая физиология), последователем которой он был, основывалась на том, что всё многообразие мира имеет единое устройство и может быть сведено к относительному небольшому числу рациональных законов, подобно тому, как физика сводится к законам Ньютона. Основной постулат этого учения, «человек есть машина» (), применительно к медицине в изложении Руберга выглядел следующим образом: «Сердце — насос, лёгкие — кузнечный мех, живот — корыто». В целом же такой механистический подход к явлениям природы способствовал проведению множества параллелей как между различными областями естествознания, так и между природой и социально-культурыми явлениями. Именно на подобных взглядах строились планы реформирования всей науки о природе, которые строили Линней и его друг Петер Артеди; их идея заключалась в создании единой упорядоченной системы знаний, которая бы легко поддавалась обзору.

Вскоре после того, как Линней стал работать в Голландии, туда переехал и Артеди. Он стал работать в Амстердаме, приводя в порядок коллекции путешественника, зоолога и фармацевта Альберта Себа (1665—1736). Артеди успел закончить свой обобщающий труд по ихтиологии, а также определил всех рыб из собрания Себа и сделал их описание. К несчастью, 27 сентября 1735 года Артеди утонул в канале (в так называемом Gracht), оступившись при возвращении домой в ночное время.

Публикации научного наследия Артеди 
Линней и Артеди завещали друг другу свои рукописи, однако за выдачу рукописей Артеди хозяин квартиры, в которой тот жил, потребовал большой выкуп, который был уплачен Линнеем благодаря содействию бургомистра Амстердама и директора Голландской Ост-Индской компании Джорджа Клиффорда (1685—1760) — покровителя Линнея. Позже Линней подготовил рукопись своего друга к печати и издал её (Ichtyologia, 1738). Линней также использовал в своих работах предложения Артеди по классификации рыб и зонтичных.

Второе, исправленное, издание Ichtyologia было подготовлено Вольбаумом и опубликовано в 1788—1789 годах.

Шнейдер издал в 1789 году отдельно четвёртую часть работы Артеди Synonymia piscium — сочинения, пользовавшегося известностью, хотя в нём китовые отнесены ещё к рыбам.

В честь Артеди 
Карл Линней в честь Петера Артеди назвал род . Это монотипный род зонтичных травянистых растений, встречающихся на Кипре и Ближнем Востоке.

Примечания

Ссылки 
  
  
 Материалы об Артеди на сайте Arctaedius 
 Информация о выставке «300 лет Артеди» 

Ботаники Швеции
Зоологи Швеции
Ботаники по алфавиту